Хосе́ Ара́нго (): Аранго, Хосе Агустин (1841—1909) — колумбийский и панамский политик, организатор отделения Панамы от Колумбии.
 Аранго, Хосе Доротео (более известный под именами Франсиско Вилья или Панчо Вилья; 1878—1923) — один из лидеров крестьянских повстанцев во время Мексиканской революции (1910—1917).